Мезе — многозначный термин.

 Мезе — набор закусок или маленьких блюд, часто подаваемых с алкогольными напитками.
 Мезе — коммуна в Италии, в провинции Сондрио области Ломбардия.
 Мезе — коммуна во Франции, в регионе Нижняя Нормандия.

Фамилия 
 Мезе, Йонатан (род. 1970) — немецкий художник, живописец и скульптор.
 Мезё, Имре (1905—1956) — венгерский государственный и политический деятель.

См. также 
 Меза